Nointel (Dolina Oise) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Nointel (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia